Ritchiea är ett släkte av kaprisväxter. Ritchiea ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprisväxter
Ritchiea